Műszaki kifejezésként
Robot, az automatizálásban újraprogramozható, sokfunkciójú manipulátor
Robot, a weblapok gyűjtését végző program
Bot, egyes internetes rendszerekben (pl. IRC, Wikipédia) használt segédprogram

„Munka” jelentésben
Málenkij robot
Robot, történelmi fogalom, a jobbágyok és zsellérek által végzett ingyenmunka a földesúr számára
 Igás robot

A művészetben
Én, a robot (1950), Isaac Asimov novelláskötete
Én, a robot (2004) Asimov művéből készült film Alex Proyas rendezésében
Robotok (2005) Chris Wedge filmje
Robotpárbaj (1988) hongkongi film
Robot (1975) a Ki vagy, doki? című sorozat epizódja